

Населені пункти та їхні частини

 Каліскі — село в гміні Папротня Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Каліскі — село в гміні Пшесмики Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Каліскі — село в гміні Клюково Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Каліскі — частина села Воля-Каліновська в гміні Сулошова Краківського повіту Малопольського воєводства

Примітки